Varna je významné město v Bulharsku.

Varna může mít také další významy:

Geografie
 Poloostrov Varna, souostroví Jižní Shetlandy, Antarktida
 Varna (okres), okres v Bulharsku
 Varna (region)
 Varenský záliv, záliv na pobřeží Černého moře
 Varna (jezero), Bulharsko
 Varna, italský název obce Vahrn u Bolzana v regionu Tridentsko-Horní Adiže v Itálii
 Varna (Ázerbájdžán), vesnice v Ázerbájdžánu
 Varna, obec v Bluewater (Ontario) v Kanadě
 Varna, dřívější název Varaminu, město v Íránu
 Varna (Rusko), zemědělská oblast (selo) ve Varenském rajonu v Čeljabinské oblasti v Rusku
 Varna (Šabac), ves v Srbsku
 Varna (Illinois), obec v USA
 Varna (New York), osada v USA

Historie a sociologie
 Obléhání Varny (1201), v němž Bulhaři dobyli byzantské město
 Křížová výprava na Varnu (1443-1444), vyústila bitvou u Varny
 Bitva u Varny (1444), v níž Osmanská říše porazila křižáky
 Varnská kultura, neolitická kultura v severovýchodním Bulharsku
 Varna (hinduismus), třídní sociální systém

Další významy
 Varna (pivovar), místnost, kde se v pivovaru vaří pivo
 Varna (loď), název několika lodí 
 MFC Varna, profesionální futsalové mužstvo ve Varně, Bulharsko

Reference

Související články 
 Varuna

Externí odkazy